Acest articol descrie faza calificărilor în ediția 2014-2015 a Ligii Campionilor EHF Feminin.

Format
Opt echipe au luat parte la turneele de calificare. Cluburile au fost trase la sorți în două grupe de câte patru și au jucat o semifinală și o finală sau un meci pentru locurile 3-4. Câștigătoarele grupelor de calificare au avansat în faza grupelor. Meciurile s-au desfășurat pe 20-21 septembrie 2014. Tragerea la sorți a avut loc pe 26 iunie 2014, la ora locală 14:00, în Viena, Austria.

Distribuție 
Distribuția echipelor a fost publicată pe 23 iunie 2014.

Turneul de calificare 1
HC Leipzig a primit drepturile de a organiza turneul.

Schema

Semifinalele

Locurile 3-4

Finala

HC Leipzig a câștigat cu 5–4 loviturile de la 7 m.

Turneul de calificare 2 
RK Radnički Kragujevac  a primit drepturile de a organiza turneul.

Schema

Semifinalele

Locurile 3-4

Finala

Note

Legături externe
EHF: Pagina oficială

Liga Campionilor EHF Feminin 2014-2015
2014 în handbal